AEW Dynamite — телевизионное рестлинг-шоу, выпускаемое американским промоушеном All Elite Wrestling (AEW) и транслируемое на телеканала TBS (до января 2022 — на TNT) в Соединенных Штатах. Шоу дебютировало 2 октября 2019 года и является флагманской программой AEW, выходит в эфир еженедельно в двухчасовом формате.

AEW Dynamite — первая телевизионная рестлинг программа, вышедшая в эфир на телеканале TNT после финального эпизода WCW Monday Nitro 26 марта 2001 года.

История 
Созданная в январе 2019 года новая федерация AEW, подала заявку на регистрацию нескольких товарных знаков, включая Tuesday Night Dynamite, предполагалось, что данное название для телевизионного шоу. В июне 2019 года AEW зарегистрировала дополнительный товарный знак Wednesday Night Dynamite, что привело к мнению, что шоу будет транслироваться в ночь на среду под этим названием. 15 мая 2019 года AEW и WarnerMedia объявили о заключении контракта на еженедельное шоу, которое станет транслироваться в прямом эфире на TNT.

В апреле комментатор Джим Росс подтвердил, что шоу будет еженедельным двухчасовым и транслироваться в живом формате. Во время Fight for the Fallen Крис Джерико подтвердил, что шоу начнется в октябре. 24 июля AEW объявили, что премьера шоу состоится в среду 2 октября, и будет транслироваться в прямом эфире с Кэпитал Уан-арена в Вашингтоне. Президент AEW Тони Хан сказал, что они решили транслировать шоу в ночь на среду, а не во вторник, потому что TNT ведёт трансляцию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) во вторник. Это также предотвратило конкуренцию за зрителя против Национальной футбольной лиги (НФЛ), к которой имеет отношение Хан.

30 августа, за день до All Out, TNT выпустили в эфир часовой специальный выпуск под названием Countdown to All Out, в 10 вечера по восточному времени, который привлёк в среднем 390 000 зрителей. Как и для других своих событий, AEW начали серию сюжетов на YouTube 4 сентября под названием The Road to AEW на TNT, чтобы выстроить сюжетные линии перед дебютной трансляцией. 19 сентября 2019 года название шоу было указано как All Elite Wrestling: Dynamite. Двухчасовое превью шоу под названием Countdown to All Elite Wrestling: Dynamite вышло в эфир 1 октября и собрало в среднем 631 000 зрителей.

Войны в ночь на среду 
В августе 2019 года WWE объявили, что они переносят вещание своего шоу WWE NXT из WWE Network на телеканал USA Network и расширяет временной интервал передачи до двухчасовой трансляции. Трансляция будет в том же временном интервале, что и предстоящее шоу от AEW. Премьера NXT на телеканале состоялась в США 18 сентября, за две недели до дебюта AEW Dynamite в эфире TNT.

2 октября 2019 года шоу Dynamite дебютировало на TNT, собрав у экранов в среднем 1,409 миллиона зрителей, что сделало его крупнейшим телевизионным дебютом на TNT за пять лет. В то же время NXT дебютировал в двухчасовом интервале на USA Network (предыдущие два эпизода показывали первый час USA Network со второго часа WWE Network), их зрительная аудитория составили в среднем 891 000 зрителей. Dynamite перебил NXT в зрительской гонке и серьёзно увеличил к себе интерес в ключевой возрастной зрительской группе от 18 до 49, заинтересовав среднюю аудиторию в 878 000 зрителей по сравнению с 414 000 у NXT. Это также привело к началу новой войны за зрителя со времён противостояния Войн в ночь на понедельник. Не вошедшие в трансляцию матчи снимаются для эфиров на AEW Dark по вторникам (за исключением PPV), где эпизоды транслируются по пятницам на канале AEW на YouTube.

Ростер 
 Основная статья Ростер All Elite Wrestling

Команда вещания

Рефери

Международное вещание 
8 мая 2019 года AEW заключила соглашение с британской медиакомпанией ITV plc о предоставлении прав вещания шоу от AEW на ITV4.. В Соединенном Королевстве Dynamite будет добавлен в ITV Hub в четверг вечером, а в эфир на ITV4 в пятницу вечером.

15 мая 2019 года был заключён контракт на трансляцию выступлений с платной подпиской на B/R Live в Соединенных Штатах и Канаде.

25 сентября 2019 года AEW объявила соглашении с FITE TV о международном потоковом соглашении, в первую очередь для регионов за пределами Северной Америки через пакет «AEW Plus», который включает в себя прямую трансляцию и доступ к вещанию Dynamite в одно время с американским эфиром.

Канадская Bell Media приобрела права на трансляцию Dynamite на TSN, отметив возвращение рестлинга в эфир после того, как WWE Raw перешла на другую вещательную сеть The Score (ныне Sportsnet 360) осенью 2006 года. Шоу транслируется одновременно с эфиром на TNT в США (но подлежит корректировки; чтобы избежать одновременного показа с Главной Лигой бейсбола и Национальной баскетбольной ассоциацией) чьи плей-офф показывает TruTV, а также TSN Direct, на канале TSN.

См. также 
 AEW Dark
 Список рестлинг-передач
 Чемпион мира AEW
 Чемпион мира AEW среди женщин
 Командное чемпионство мира AEW

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт AEW 
 

Телепередачи AEW
AEW
Реалити-шоу США
Телепередачи, запущенные в 2019 году
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телепередачи США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала TBS